W rozgrywkach niemieckiej pierwszej ligi w pierwszym sezonie 1963/1964 udział wzięło 16 drużyn. Tytuł Mistrza Niemiec w piłce nożnej wywalczył 1. FC Köln. Inauguracja rozgrywek miała miejsce 24 sierpnia 1963. Pierwszą bramkę sezonu strzelił w 1 min. Friedhelm Konietzka w meczu Borussia Dortmund - Werder Brema.

Wyniki meczów

Strzelcy

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1963 w piłce nożnej
1964 w piłce nożnej
1963 w Niemczech
1964 w Niemczech